Пере́пис насе́лення Ла́твії (1970) — другий загальний перепис населення в Латвійській РСР, проведений в рамках Всерадянського перепису 1970 року. Згідно з переписом в Латвії проживало  осіб; з них  осіб (56,76 %) були латишами.

Національний склад 
За переписом 1970 року в Латвії було понад 110 національностей. Вперше в історії країни питома вага латишів скоротилася настільки, що вони становили трохи більшу частину всього населення (56,76 %). Найбільшою національною меншиною були росіяни (29,80 %). Іншими чисельними національними меншинами, що історично проживали на латвійських землях, були білоруси (4,01 %), поляки (2,67 %), литовці (1,72 %). Частка українців зросла порівняно з попередніми переписами — 2,26 %. Незначною лишалася питома вага традиційних меншин — євреїв (1,55 %) та німців (0,23 %).

Примітки

Посилання 
 РГАЭ РФ, фонд 1562, опись 336, ед.хр.3998-4185 (Таблица 7с. Распределение населения по национальности, родному и второму языку.)
 Всесоюзная перепись населения 1970 года. Национальный состав населения по республикам СССР. Латвийская ССР

Переписи населення Латвії
Січень 1970